Powrót króla – trzeci tom powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni
 Władca Pierścieni: Powrót króla – film w reżyserii Petera Jacksona
 Władca Pierścieni: Powrót króla – gra komputerowa z 2003 roku, oparta na filmie Petera Jacksona
 Powrót króla – animowany muzyczny film telewizyjny z 1980 roku w reżyserii Julesa Bassa i Arthura Rankina, Jr.